Франсија има више значења:

 Франсија (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсија (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику